Воронкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Воронкино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Воронкино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Воронкино — деревня в Переславском районе Ярославской области.